Ка́менское сельское поселе́ние или муниципальное образование «Каменское» — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Мезенском муниципальном районе Архангельской области Российской Федерации.

До 25 июня 2021 года городское поселение.

Городское поселение соответствовало административно-территориальной единице в Мезенском районе — посёлку городского типа Каменка, после преобразования в сельское поселение сельским населённым пунктам непосредственно районного подчинения.

Административный центр — посёлок Каменка.

География 
Каменское сельское поселение находится в северной части Мезенского муниципального района, на левом берегу реки Мезени и Абрамовском берегу Мезенской губы Белого моря. На правом берегу Мезени находится Мезенское городское поселение. Кроме Мезени выделяются реки Шукша, Каменка, Чеца.

История 
Муниципальное образование было образовано в 2004 году.

Население 
Численность населения Каменского городского поселения на 1 января 2020 года — 2 226 чел., в том числе городское — 2 212 чел., сельское — 14 человек.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 7 населённых пунктов.
 Затон
 Каменка
 Коршаково
 Морозилка
 Окуловский
 Петровка
 Чеца

См. также 
 Список населённых пунктов Мезенского района
 Административно-территориальное деление Архангельской области
 Мезень (порт)

Примечания

Ссылки 
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» (редакция 2004 года)
 Мезенский район: Подчинённые пункты (Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах)

Упразднённые городские поселения Архангельской области
Городские поселения, упразднённые в 2021 году
Упразднённые сельские поселения Архангельской области
Упразднённые муниципальные образования Мезенского района